Neusatz ist der Name folgender Orte:

 Neusatz an der Donau, deutscher Name der Stadt Novi Sad in Serbien
 ein Ortsteil der Stadt Bad Herrenalb im Landkreis Calw, Baden-Württemberg, siehe Bad Herrenalb #Neusatz
 Neusatz (Bühl), ein Ortsteil der Stadt Bühl im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg